L'échelle de Pauling est une échelle de l'électronégativité largement utilisée. Elle fut originellement développée par Linus Pauling en 1932. Dans cette échelle, l'élément le plus électronégatif, le fluor, a une valeur de 4 et l'élément le moins électronégatif, le francium, une valeur de 0,7. Les autres éléments ont une valeur d'électronégativité intermédiaire et les éléments de la deuxième période du tableau périodique des valeurs qui sont des multiples de 0,5 :
Li : 1
Be : 1,5
B : 2
C : 2,5
N : 3
O : 3,5
F : 4

 → Rayon atomique décroît → Énergie d'ionisation s'accroît → Électronégativité s'accroît → 

Tableau périodique des éléments utilisant l'échelle d'électronégativité de Pauling

Notes et références 

Liaison chimique
Propriété chimique
Pauling